Чанак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шанак (Чанак) — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
 Чанак (Шанак) — станция в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

Узбекистан 
 Чанак — населённый пункт в Бекабадском районе Ташкентской области.